Формоса () — назва кількох географічних пунктів:
 Формоса (провінція) — провінція на півночі Аргентини.
 Формоса (місто) — аргентинське місто, столиця однойменної провінції та департаменту.
 Формоса (департамент) — департамент в Аргентині.
 Формоза — стара назва острову Тайвань.
 Протока Формоса — стара назва Тайванської протоки.

Див. також 
 Формоза